Алекса́ндр Андре́евич Петро́в:
 Петров, Александр Андреевич (1760—1793) — русский писатель, переводчик.
 Петров, Александр Андреевич (род. 1989) — российский актёр.
 Петров, Александр Андреевич (род. 1993) — российский хоккеист.